

Patronyme 

 Helen Lynd (1902-1992), actrice américaine ;
 Robert Wilson Lynd (1879-1949), journaliste, écrivain, essayiste et nationaliste irlandais ;
 Staughton Lynd (1929-2022), objecteur de conscience, historien, auteur et avocat américain ;

personnage de fiction
 Vesper Lynd, un personnage de fiction de Casino Royale, un des romans de la série des James Bond.

Prénom

Toponyme 

 Lynd, une ville américaine du Minnesota.